Земомысл Иновроцлавский (; ок. 1245 — 1287) — князь Иновроцлавский (1267—1271 и 1278—1287), сын князя Куявского Казимира I из рода Пястов.

Биография 
Земомысл был вторым сыном князя Куявского Казимира I и Констанции, дочери князя Краковского Генриха II Набожного. В 1257 году мать Земомысла умерла, и его отец женился на дочери князя Казимира Опольского Евфросинии, которая родила ему трёх сыновей и дочь. Евфросиния, боясь, что Земомысл и его старший брат Лешек Чёрный унаследуют большую часть отцовских владений, предприняла неудачную попытку отравить мальчиков.

В 1267 году, после смерти Казимира I, Лешек Чёрный получил Ленчицкое княжество и стал претендентом на польский престол, Земомысл унаследовал северную часть Куявии с центром в Иновроцлаве, а их младшие единокровные братья разделили южную часть с центром в городе Брест.

Земомысл имел союзнические отношения с Тевтонским орденом и померанским князем Самбором II, на дочери которого был женат. Самбор II прислал зятю отряд немецких рыцарей, что спровоцировало восстание подданных Земомысла, недовольных появлением заносчивых чужеземцев. Восставшие во главе с епископом Волимиром призвали на помощь князя великопольского Болеслава Набожного, известного своими антинемецкими настроениями. Болеслав захватил Радзеюв, Крушвицу и Быдгощ, и Земомысл был вынужден пойти на уступки восставшим.

В 1271 году Земомысл поддержал тестя в войне с другим померанским князем Мстивоем II. В это противостояние вновь вмешался Болеслав Набожный, который изгнал Земомысла из Куявии и захватил его владения. Только в 1278 году Лешек Чёрный и Болеслав Набожный договорились о возвращении Иновроцлава Земомыслу при отказе Лешека и Земомысла от пронемецкой политики.

Земомысл умер в конце 1287 года. Опекунами его детей стали вдова князя, Саломея, и его единокровный брат Владислав Локетек.

Брак и дети 
29 февраля 1268 года Земомысл женился на Саломее, дочери померанского князя Самбора II. Дети от этого брака:
 Евфимия (ум. ок. 1278)
 Фененна (ок. 1278—1295) — супруга короля Венгрии и Хорватии Андраша III
 Лешек (1275/76 — после 27 апреля 1339) — князь Иновроцлавский
 Пшемысл (1276/79 — до 16 февраля 1339) — князь Серадзский
 Казимир (1277/78 — 22 августа 1345/13 мая 1350) — князь Гневковский
 Констанция (ум. 1331) — монахиня.

Источники 
  Siemomysł (Siemaszko) Inowrocławski (Kujawski) in poczet.com

Пясты